Тара Донна Рид (; род. , Уайкофф, Нью-Джерси, США) — американская актриса.

Биография

Ранние годы 
Родилась 8 ноября 1975 года в Викоффе (штат Нью-Джерси). Родители: Томас (1940 — декабрь 2016) и Донна Рид (ум. 21 октября 2018) — владельцы двух детских садов.

Она училась в католической школе и окончила Байсреблскую академию, это альтернативная средняя школа. Родители также её отдали в детскую актёрскую школу в Нью-Йорке, где она училась вместе с Маколеем Калкиным, Сарой Мишель Геллар, Беном Тэйлором и Джерри О’Коннеллом. У Рид есть младшие брат и сестра — Патрик и Коллин, и старший брат Том.

Карьера 
Рид начала сниматься в возрасте девяти лет, играла в шоу «Дети играют», а также снялась более чем в 100 рекламных роликах, в том числе таких известных марок как McDonalds, Crayola и Milton Bradley.

После переезда в Голливуд в 1997 году Рид появилась в большом кино в эпизодической роли университетского диск-жокея Таши в фильме ужасов «Городские легенды» режиссёра Джэми Блэнкса. Известность пришла после съёмок в картине «Большой Лебовски» (1998 г.). Затем, в 1999 году, снялась в фильмах «Вокруг огня» и «Жестокие игры».

В 1999 году Рид сыграла роль Вики в скандальной молодёжной комедии «Американский пирог», которая принесла ей славу и статус секс-символа.

Между 2000 и 2002 годами Рид снялась в ряде неудачных фильмов, таких как «Джози и кошечки» и «Доктор «Т» и его женщины». В 2001 и 2002 годах она снялась в «Американском пироге 2» и «Короле вечеринок», после чего вернулась на телеканал NBC в комедийный сериал «Клиника».

С 2003 по 2005 год Рид появилась в фильмах «Дочь моего босса» и «Один в темноте». В 2005 году Рид сняла своё шоу на канале «Е».

В 2012 году на экраны вышло продолжение комедии «Американский пирог».

Личная жизнь 
В июне 2001 года Тара и Карсон Дейли расторгли помолвку. До этого она встречалась с российской звездой хоккея Сергеем Фёдоровым.

18 января 2010 года бойфренд Рид Майкл Акстманн, интернет-предприниматель из Нюрнберга, сделал ей предложение. Свадьбу запланировали на лето 2010 года. Но 20 апреля было сообщено, что свадьба отменяется, так как отношения Тары и Майкла закончились.

Позже, с ноября 2010 года, Рид недолго встречалась с датским бизнесменом Майклом Лиллеундом.

14 августа 2011 года представитель Рид сообщил журналу «People», что Тара Рид накануне вышла замуж за своего бойфренда Зака Кехайова в Греции. В октябре того же года она заявила, что они не были законно женаты.

С 2013 по 2014 год была замужем за диджеем Эрезом Эйзеном.

Фильмография

Награды и номинации

Достижения 
 В рейтинге «102 сексуальных женщин в мире» журнала Stuff заняла 48 место (2002).
 В рейтинге «Горячая 100 в 2002» журнала Maxim заняла 4 место (2002).
 В рейтинге «100 сексуальных женщин в мире, 2005» журнала FHM заняла 43 место (2005).

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Киноактрисы США